Eduardo II de Inglaterra 
 Eduardo, o Príncipe Negro (1330-1376) — filho de Eduardo III de Inglaterra
 Eduardo de Westminster (1453-1471) — filho de Henrique VI de Inglaterra
 Eduardo V de Inglaterra 
 Eduardo de Middleham (1483-1484) — filho de Ricardo III de Inglaterra
 Eduardo VII do Reino Unido 
 Eduardo VIII do Reino Unido

Ver também 

 Príncipe de Gales